Desa Kedungbanjar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbanjar (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 112,25), Jawa Timur, 
 Desa Kedungbanjar (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 112,31), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar